Ниже представлен Спи́сок мини́стров оборо́ны Индоне́зии.

Условные обозначения:

Примечания 

Индонезия

Министры обороны